Kim Nabb (né le  à Vaasa en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace

Biographie 
Formé au Sport Vaasa, il joue pour le Lukko Rauma dans la SM-liiga de 2009 à 2011.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2001-2002|| Sport Vaasa|| Mestis|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -||-
|-
| 2003-2004|| Sport Vaasa|| Mestis|| 38|| 6|| 5|| 11|| 14|| -|| -|| -|| -||-
|-
| 2004-2005|| Sport Vaasa|| Mestis|| 25|| 4|| 4|| 8|| 10|| -|| -|| -|| -||-
|-
| 2005-2006|| Sport Vaasa|| Mestis|| 21|| 0|| 1|| 1|| 6|| 6|| 0|| 0|| 0||4 
|-
| 2006-2007|| Sport Vaasa|| Mestis|| 22|| 5|| 3|| 8|| 60|| -|| -|| -|| -||-
|-
| 2007-2008|| Sport Vaasa|| Mestis|| 42|| 15|| 23|| 38|| 28|| 5|| 1|| 1|| 2||2 
|-
| 2008-2009|| Sport Vaasa|| Mestis|| 42|| 12|| 23|| 35|| 26|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 42|| 6|| 4|| 10|| 34|| 3|| 0|| 0|| 2||2
|-
| rowspan=2|2010-2011|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 19|| 0|| 0|| 0|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Sport Vaasa|| Mestis || 24|| 6|| 10|| 16|| 37|| 12|| 5|| 3|| 8|| 4
|-
| 2011-2012|| Mora IK || Allsvenskan || 46|| 5|| 9|| 13|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Sport Vaasa|| Mestis|| 30|| 6|| 9|| 15|| 39|| 5|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2013-2014|| HC Morzine-Avoriaz || Ligue Magnus || 26 || 10 || 11 || 21 || 30 || 9 || 6 || 3 || 9 || 2
|-
| 2014-2015|| Muik Hockey || II-divisioona || 21 || 31 || 19 || 50 || 10 || 3 || 1 || 3 || 4 || 2
|- 
|colspan="3"|
|colspan="5"|
|colspan="5"|
|-
| 2016-2017|| Malax IF || III-divisioona || 2 || 2 || 2 || 4 || 0 || 5 || 11 || 5 || 16 || 4
|-
| 2017-2018|| Suolahden Urho || III-divisioona || 12 || 22 || 25 || 47 || 4  || 7 || 10 || 5 || 15 || 4 	
|-
| 2018-2019|| Peurunka HT || III-divisioona || 16 || 22 || 33 || 55 || 6 || 4 || 3 || 10 || 13 || 0 	
|-
| 2019-2020|| Peurunka HT || II-divisioona || 10 || 4 || 8 || 12 || 4 || 2 || 1 || 2 || 3 || 0 	
|-
| 2020-2021|| Suolahden Urho || II-divisioona || 6 || 3 || 2 || 5 || 4 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en avril 1985
Naissance à Vaasa
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du Lukko Rauma
Joueur du Mora IK
Joueur du Hockey Club Morzine-Avoriaz
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Sport Vaasa